Моногенез (от  — «один» и  — «происхождение»):
 Моногенез — теория о происхождении всех людей или других живых существ от одной первоначальной пары.
 Моногенез — теория о происхождении всех языков мира от одного праязыка.